Die Irish Premier League 2005/06 war die 105. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Sie begann am 17. September 2005 und endete am 29. April 2006. Linfield FC wurde zum 46. Mal Meister.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an 30 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Saison auf eu-football

Einzelnachweise 

2005/06
Fußballsaison 2005/06